mokasyn błotny – gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych
 mokasyny – rodzaj obuwia